Мерерука ( — «Мой Ка любит меня») — вельможа при фараоне Тети, один из наиболее влиятельных чиновников в период VI династии, когда влияние вельмож на местах крепло.

Также Мерерука известен по второму «красивому» имени Мери.

Биография 
Матерью Мереруки была знатная дама Неджетемпет. Мерерука служил при фараоне Тети, первом фараоне VI династии Древнего Царства и был женат на его дочери царевне Сешешет Уаджитхетхор (Wadjet-khet-hor) (также именуемая Идут). У Мереруки было несколько детей от главной жены (сын Меритети, дочери Небетпернесут и Ибнейтнуб) и ещё 5 сыновей от второй жены.

Мастаба Мереруки примыкает к мастабе визиря Кагемни, что свидетельствует о преемственности Мерерукой власти Кагемни. Оба через браки на царевнах приходились друг другу родственниками.

Мерерука носил множество титулов, включая чати, что делало его вторым по значимости в Египте после фараона. Среди прочих государственных титулов были: Надзиратель над жрецами при пирамиде Тети, Управитель дворца, Главный херихеб, Смотритель королевских переписчиков, Руководитель всех работ фараона. Последний титул указывает на то, что Мерерука занимался строительством пирамиды фараона.

Гробница 

Мастаба Мереруки лежит в некрополе Саккары и примыкает к гробнице Кагемни. Его мастаба — крупнейшая и сложная (всего 33 коридора и камеры) среди всех нецарских гробниц Саккары. Росписи при входе в гробницу показывают Мереруку, играющего в настольные игры, а также рисующим трёх божеств, символизирующих три сезона года. Первые три камеры украшены сценами охоты, показывают мебельщиков и ювелиров за работой. Реалистичная статуя Мереруки и ложная дверь расположены в сердабе прямо над погребальной камерой. В мастабе хорошо сохранились росписи и рельефы. Она оставалась сокрытой от глаз, пока в 1893 году не была обнаружена и раскопана Жаком де Морганом из Службы египетских древностей. Однако, первое наиболее полное издание о гробнице издаст Прентис Дуэлл спустя 40 лет, в 1936 году.

Мереруке отведены 21 камеры мастабы, его жене (камеры B) и сыну Меритети (камеры C) — по 5. Общий размер мастабы Мереруки составляет 23 метров с востока на запад, 30 метров с севера на юг (41 метр с включением камер Меритети) и 4,5 метров в высоту (потолки внутри мастабы едва выше 4 метров). Погребальный комплекс царевны слева от входа в гробницу содержит её изображения в сцене получения даров фараона, включая резную мебель на фоне танцующих девушек. В другой сцене она изображена с тремя собаками (, близкие к грейхаундам) и обезьянкой.

На стене камеры № 7 царевна восседает с супругом на широком ложе, играющей на арфе для его успокоения. Некоторые комнаты гробницы остались недекорированными и использовались как хранилища.

Сцена охоты на болоте из гробницы Мереруки показывает пятерых мужчин в тростниковой лодке на фоне живой природы, птиц, прикрывающих птенцов своими крылами, некого вида мангуста. Также имеется изображение взрослого бегемота, напавшего и убившего крокодила на берегу Нила, в то время, как на заднем плане другой крокодил собирается напасть на новорожденного бегемота. Другие сцены показывают скульпторов и резчиков по камню за работой, а Мереруку и его жену — пришедших в ювелирную мастерскую, где некоторыми мастерами были карлики.

В популярной культуре 
Стилизованная копия сцены в нижнем регистре северной стены камеры А12, изображающей пятерых мужчин, давящих виноград длинными шестами, используется в качестве логотипа итальянской винодельни Sella e Mosca близ Альгеро.

Примечания 

VI династия Египта
Чати